kufa – duża beczka drewniana do leżakowania piwa (obecnie zastępowana zbiornikami metalowymi)
 kufa – przednia część głowy psa, trzewioczaszka
 kufa – rodzaj statku
 Kufa – jeden z grzbietów Kominiarskiego Wierchu
 Al-Kufa – miasto w Iraku, centrum szyizmu